Симоновський Петро Іванович (*бл. 1717 — †1809, Київ) — історик, правник і державний діяч, з старшинського роду Ніжинського полку.
 Кирил Симоновський (сербохорв. Kiril Simonovski, 19 жовтня 1915, Скоп'є — 12 червня 1984, Белград) — югославський футболіст.
 Симоновський Віталій Іович (5 липня 1937, м. Суми Сумської області, Україна) — доктор технічних наук, професор Сумського державного університету.